L'édition 2008 du tournoi de tennis de Lyon s'est tenu du 20 au 26 octobre. Outre une très forte délégation française (14 représentants), dont Richard Gasquet et Jo-Wilfried Tsonga, l'Américain et ancien  mondial, Andy Roddick se présente au tournoi.

Cette édition voit la seconde victoire dans le tournoi, après celle de 2004, du Suédois Robin Söderling. Il bat en finale le Français Julien Benneteau.

Dernier tournoi ATP à être joué sur moquette indoor, il passe au dur indoor en 2009. La moquette devenue proscrite par l'ATP car elle cause plus de blessures aux articulations, l'ITF l'utilise toujours en Coupe Davis.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Articles connexes 
 Saison 2008 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2008
Lyon
Lyon
Tennis en octobre 2008